Белонша́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70063.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Безансона, в 38 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Пре-Вильри () и река Оньон. Около 2/3 территории коммуны покрыто лесами, есть много озёр.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 234 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 123 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 92 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 92 активных жителей работали 78 человек (38 мужчин и 40 женщин), безработных было 14 (7 мужчин и 7 женщин). Среди 31 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона